Ван Моррісон (; 31 серпня 1945) - північно-ірландський співак, автор пісень, продюсер та мультиінструменталіст який уже понад 70 років не покидає сцену. 

Він розпочав свою кар'єру в пізні 1950-ті. граючи на різноманітних інструментах, як от гітара, гармоніка, саксофон і багато іншого. Неодноразовий переможець Греммі.

Дискографія 

 Blowin' Your Mind! (1967)
 Astral Weeks (1968)
 Moondance (1970)
 His Band and the Street Choir (1970)
 Tupelo Honey (1971)
 Saint Dominic's Preview (1972)
 Hard Nose the Highway (1973)
 Veedon Fleece (1974)
 A Period of Transition (1977)
 Wavelength (1978)
 Into the Music (1979)
 Common One (1980)
 Beautiful Vision (1982)
 Inarticulate Speech of the Heart (1983)
 A Sense of Wonder (1985)
 No Guru, No Method, No Teacher (1986)
 Poetic Champions Compose (1987)
 Irish Heartbeat (In collaboration with The Chieftains) (1988)
 Avalon Sunset (1989)
 Enlightenment (1990)
 Hymns to the Silence (1991)
 Too Long in Exile (1993)
 Days Like This (1995)
 How Long Has This Been Going On (1995)
 Tell Me Something: The Songs of Mose Allison (1996)
 The Healing Game (1997)
 Back on Top (1999)
 You Win Again (2000)
 Down the Road (2002)
 What's Wrong with This Picture? (2003)
 Magic Time (2005)
 Pay the Devil (2006)
 Keep It Simple (2008)
 Born to Sing: No Plan B (2012)
 Duets: Re-working the Catalogue (2015)
 Keep Me Singing (2016)
 Roll with the Punches (2017)
 Versatile (2017)
 You're Driving Me Crazy (2018)
 The Prophet Speaks (2018)
 Three Chords & the Truth (2019)
 Latest Record Project, Volume 1 (2021)

Примітки 
  – official site
 
 
 

Виконавці, включені в Зал слави рок-н-ролу
Лауреати премії «Греммі»
Уродженці Белфаста